1987 Голяма награда на Германия е 35-о за Голямата награда на Германия и осми кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 26 юли 1987 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия